Staffeli kan have flere betydninger:
 Staffeliet – stjernebillede
 Staffeli – arbejdsredskab for blandt andet kunstmalere